Prva županijska nogometna liga Karlovačka 2009./2010.

U 1. ŽNL Karlovačkoj u sezoni 2009./10. sudjelovali su klubovi s područja Karlovačke županije, a liga predstavlja 5. rang natjecanja. 
 

U 4. HNL je ušao NK Slunj, dok je u Drugu Županijsku ligu ispala NK Mrežnica Zvečaj.

2009-10
karlovačka-1